El Club Esportiu Palamós és un club de bàsquet de Palamós fundat el 22 d'abril del 1988. El 1989 va crear el sènior femení.

Referències 

Palamos
Entitats de Palamós